

В музыке 
 Sweet Dreams (Are Made of This), Eurythmics
 Sweet Dreams (Are Made of This), Marilyn Manson
 Sweet Dreams — дебютный альбом группы La Bouche
 «Sweet Dreams» — песня с этого альбома
 Sweet Dreams (песня Бейонсе), Бейонсе
 Sweet Dreams - альбом Boulevard Depo